Die Tippeligaen 2009 war die 65. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga, die zum 19. Mal gemäß einer Sponsorvereinbarung unter dem Namen Tippeligaen ausgetragen wurde. Zwischen dem 14. März und dem 1. November 2009 spielten die 16 Erstligisten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass nach 30 Spieltagen der Landesmeister, die weiteren Europapokalteilnehmer sowie die Teilnehmer an den Relegationsspielen und die Absteiger in die Adeccoligaen feststanden. Am 12. November des Jahres waren nach dem Rückspiel des Relegationsfinals alle sportlichen Entscheidungen getroffen. 

Rosenborg BK gewann am Saisonende den 21. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der Klub verwies Molde FK und Vorjahresmeister Stabæk IF auf die weiteren Europapokalplätze. Während FK Bodø/Glimt und Lyn Oslo direkt absteigen mussten, verpasste Fredrikstad FK als Vizemeister des Vorjahres in der Relegationsrunde den Klassenerhalt.

Teilnehmer

Saisonverlauf 
Vorjahresmeister Stabæk IF eröffnete mit einem 1:1-Unentschieden in der heimischen Telenor Arena gegen Lillestrøm SK am 14. März 2009 die Spielzeit, bei dem sich Arild Sundgot von der Auswärtsmannschaft als erster Saisontorschütze feiern ließ. Nachdem sich die von Trainer Erik Hamrén betreute Mannschaft von Rosenborg BK gemeinsam mit Viking Stavanger am ersten Spieltag die Tabellenführung erspielt hatte, kam es an den folgenden Spieltagen mit Molde FK zum Duell um die Spitzenposition. Die beiden Mannschaften hatten bis zum achten Spieltag fünf Punkte Vorsprung auf die punktgleich dahinter platzierten IK Start und Sandefjord Fotball herausgespielt, ehe nach einem 2:2-Unentschieden durch Tore von Vegard Forren und einem Eigentor von Alexander Tettey für Molde FK und Trond Olsen und Steffen Iversen, der in der Nachspielzeit ausglich, die Konkurrenz näher heranrücken konnte. In der Folge setzte sich die Mannschaft von Rosenborg BK um Mikael Dorsin, Vadim Demidov, Trond Olsen, Mikael Lustig und Anthony Annan insbesondere aufgrund der Tore von Rade Prica und Steffen Iversen von den Verfolgern ab und führte nach der Hälfte der Saisonspiele ohne Niederlage mit sieben Punkten Vorsprung auf Molde FK die Liga an. 

Im Abstiegskampf hatte sich parallel Lyn Oslo am Tabellenende etabliert. Nachdem die Mannschaft am dritten Spieltag mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim FK Bodø/Glimt ihren bis dato einzigen Saisonsieg errungen hatte, rutschte sie anschließend in der Tabelle ab und hatte bis zur Saisonhalbzeit am 15. Spieltag aufgrund acht Unentschieden mit vier Punkten Rückstand auf den 13. Tabellenrang den Kontakt zum mittleren Tabellenbereich gehalten. Vor dem FK Bodø/Glimt belegten punktgleich mit dem auf dem Relegationsplatz liegenden Strømsgodset IF Lillestrøm SK und Tromsø IL die letzten Nicht-Abstiegsplätze.

Das Rennen um die Meisterschaft war frühzeitig entschieden, da Molde FK als Tabellenzweiter den Abstand zu Tabellenführer Rosenborg BK auf maximal vier Punkte reduzieren konnte und am 26. Spieltag mit 17 Punkten Unterschied ein Einholen auch rechnerisch nicht mehr möglich war. Einzig am 27. Spieltag gab es überraschendes zu berichten, Start Kristiansand fügte trotz eines zwischenzeitlichen 1:2-Rückstandes durch Tore von Bernt Hulsker und Cristian Bolaños in den letzten Spielminuten mit einem 3:2-Auswärtserfolg Rosenborg BK die einzige Saisonniederlage zu. Auch die Verfolger konnten sich am 29. Spieltag vorzeitig die Teilnahme an der Europa League sichern. Aber auch das Rennen um die Plätze in der UEFA Europa League sowie die Abstiegsplätze war alsbald entschieden. Zwei Spieltage vor Saisonende hatte sich Molde FK sieben Punkte Vorsprung auf den vierten Rang herausgespielt, am vorletzten Spieltag sicherte sich auch Stabæk IF vorzeitig die Teilnahme am Europapokal. Am Tabellenende war Lyn Oslo lediglich gegen IK Start ein weiterer Saisonerfolg geglückt, so dass der Klub am 27. Spieltag alle rechnerischen Möglichkeiten verloren hatte. Auch der davor platzierte FK Bodø/Glimt, der am 26. Spieltag auf den Abstiegsplatz abgerutscht war, konnte den sich in den folgenden Spieltagen aufbauenden Rückstand nicht begrenzen und stand bereits vor dem letzten Spieltag mit vier Punkten Abstand als Absteiger ebenso wie Fredrikstad FK als Teilnehmer an der Relegation fest.

Nachdem Fredrikstad FK sich mit einem 5:0-Auswärtserfolg beim Tabellenletzten Lyn Oslo aus der regulären Spielzeit verabschiedet hatte, verpasste der Klub gegen Sarpsborg 08, den Tabellenfünften der Zweitligaspielzeit, mit einer 0:2-Niederlage im Halbfinale der Relegationsrunde durch zwei Tore von Martin Wiig den Klassenerhalt. Nachdem der Zweitligadritte Kongsvinger IL im anderen Halbfinale den Tabellenvierten Sogndal Fotball geschlagen hatten, trafen die beiden Mannschaften in Hin- und Rückspiel im Relegationsfinale aufeinander. Nachdem das Hinspiel mit einem 3:2-Erfolg, bei dem Edier Frejd in der Nachspielzeit verkürzen konnte, vor heimischem Publikum für Sarpsborg 08 ausging, gelang Kongsvinger IL durch einen 3:1-Sieg im Rückspiel aufgrund des einen mehr geschossenen Tores der Aufstieg in die Tippeligaen zur folgenden Spielzeit.

Neben den Qualifikationen zum Europapokal über die Liga qualifizierte sich der norwegische Landespokalsieger ebenfalls für die UEFA Europa League. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte holte Aalesunds FK den Titel und zog damit als Tabellendreizehnter in den Europapokal ein.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Halbfinale

|}
Damit war Fredrikstad FK in die Adeccoligaen abgestiegen.

Finale

|}
Damit war Kongsvinger aufgestiegen.

Torschützenliste

Stadien/Zuschauer 

Insgesamt besuchten 2.150.658 Zuschauer die Spiele in der Saison. Umgerechnet auf 240 Spiele entspricht dies einem Schnitt von 8.961 Zuschauern pro Spiel.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2009